Beatrix van Castilië (1242-1303)
Beatrix (1254- na 1280), een dochter van Alfons X van Castilië
Beatrix van Castilië (1293-1359)